Taufbecken St-Denis steht für:

 Taufbecken St-Denis (Jouy-le-Comte), Taufbecken in der Kirche St-Denis in Jouy-le-Comte, einem Ortsteil der französischen Gemeinde Parmain im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France
 Taufbecken St-Denis (Méry-sur-Oise), Taufbecken in der Kirche St-Denis in Méry-sur-Oise, einer französischen Gemeinde im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France